Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Rozlosování se uskutečnilo 14. ledna 2015 a další den byla rozehrána kvalifikační soutěž. Postoupilo z ní třináct tenistek, z toho dvanáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jedna hráčka jako šťastná poražená.

Hráčky

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Denisa Allertová (kvalifikována)
  Misaki Doiová (2. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (1. kolo)
  Danka Kovinićová 1. kolo)
  Teliana Pereirová (2. kolo)
  Julia Putincevová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
  Luksika Kumkhumová (1. kolo)
  Andreea Mituová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová ''(kvalifikační kolo)
  Jevgenija Rodinová (kvalifikována)
  Misa Egučiová (2. kolo)
  Patricia Mayrová-Achleitnerová (1. kolo)
  Çağla Büyükakçay (kvalifikační kolo)
  Maryna Zanevská (kvalifikační kolo)
  Jovana Jakšićová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (2. kolo)
  Ču Lin (1. kolo)
  Mariana Duqueová Mariñová (1. kolo)
  Kristýna Plíšková (1. kolo)
  Magda Linetteová (1. kolo)
  Sharon Fichmanová (1. kolo)
  Laura Siegemundová ''(kvalifikační kolo)
  Richèl Hogenkampová (kvalifikována)
  Anna Tatišviliová (kvalifikována)
}}

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  '''Julia Putincevová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáct kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference 

Australian Open 2015